Ziemia Ognista – archipelag u południowych wybrzeży Ameryki Południowej
 Ziemia Ognista – największa z wysp archipelagu Ziemi Ognistej
 Ziemia Ognista – prowincja w południowej Argentynie
 Ziemia Ognista – prowincja w południowym Chile